Big Reed Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Reed Pond (Maine), im Piscataquis County
 Big Reed Pond (New York), im Suffolk County